Женский Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2003 (12-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди белорусских женских команд 2003 года в Высшей лиге. Первые матчи чемпионата состоялись 20 мая, всего в чемпионате начали участие 8 команд. Победителем чемпионата стала «Бобруйчанка», получив таким образом, возможность участвовать в Лиге Чемпионов 2004/2005.

Клубы-участники

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица 

Источник:

Календарь

Примечания 

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2003 году
2003 год в женском футболе